Козлёнок:
 Козлёнок — детёныш козы
 Козлёнок — трубчатый гриб рода Маслёнок
 Козлёнок — мультфильм режиссёра Романа Давыдова. Союзмультфильм, 1961

См. также Козлено́к